«Безумие» (, также известен под названием «Обезумевший») — американский триллер режиссёра Дэнни Хьюстона. Картина является экранизацией произведения Эндрю Найдермана «Подружки». Фильм не выходил в широкий кинопрокат и был выпущен только для домашнего просмотра.

Сюжет 
Домохозяйка Кэти после ссоры с мужем взяла свою маленькую дочь и отправилась на машине к сестре, жившей в другом городе. На бензоколонке она узнает, что до дома сестры можно доехать более коротким путем. По дороге ее автомобиль ломается и она попадает в дом семьи, члены которой страдают психическими расстройствами и берут их в заложники. А мужу Кэти, подозреваемому теперь в убийстве собственной семьи, приходится отложить деловую поездку и отправиться на поиски жены и дочери.

В ролях

Критика 
Обозреватель Entertainment Weekly Дж. Р. Тейлор резко негативно оценил творение Хьюстона: «Помимо превращения прилагательного в существительное, этот фильм в основном известен как первая полнометражная работа Бёрта Рейнольдса, снятая непосредственно для видео, также демонстрирующая его худший парик с середины 80-х». Также Тейлор отмечает, что Рейнольдс вряд ли бы согласился сняться в продукте столь плохого качества, если бы ему не понадобились деньги на громкий бракоразводный процесс с Лони Андерсон. TV Guide критикует слабую работу режиссёра и плохой сценарий, но при этом добавляет, что даже в таком проходном кино Рейнольдс и Дикинсон сохраняют достойный уровень актёрской игры. По мнению же Михаила Иванова, автора русскоязычной версии журнала Time Out, это «неплохой триллер, который заставит вас попереживать».

Примечания

Ссылки 
  
  

Эротические фильмы-триллеры США
Неонуар
Фильмы на английском языке
Эротические фильмы 1990-х годов
Фильмы США 1995 года
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Независимые фильмы США
Экранизации романов США
Сексуальное насилие в фильмах
Фильмы-триллеры США